Finley (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 
 Finley (Washington), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Finley Point, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana
 Moses I. Finley (Nova York, 1912 - Cambridge, Regne Unit, 1986), historiador d'origen estatunidenc